Picaninny Creek är ett vattendrag i Australien.   Det ligger i delstaten Queensland, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Canberra.

I omgivningarna runt Picaninny Creek växer huvudsakligen savannskog. Trakten runt Picaninny Creek är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Queensland